Соколы:

 Соколы — род хищных птиц семейства соколиных, широко распространённых в мире.

Топоним 
Белоруссия
 Соколы — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Соколы — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Соколы — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Соколы — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Соколы — деревня в Логойском районе Минской области.

 Польша
 Соколы — сельская гмина (волость) Высокомазовецком повяте Подляского воеводства.
 Соколы — деревня в Высокомазовецком повяте Подляского воеводства.

Россия
 Соколы — село в Раздольненском районе Крыма.
 Соколы — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Соколы — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Соколы — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Соколы — река в Томской области, приток Чулыма.

Другое 
 «Соколы» — исландский фильм 2002 года режиссёра Фридрика Тоура Фридрикссона.
 «Соколы» — советский партизанский разведывательно-диверсионный отряд особого назначения, действовавший с октября 1942 по 1944 год на территории Барановичской области Белорусской ССР.

См. также 
 Сокол (значения)
 Свободный сокол
 Нижние Соколы
 Соколы России
 Hej, sokoły